A UICLAP é uma editora brasileira de livros sediada na cidade de São Paulo, com enfoque na autopublicação, e com grande destaque nacional. Em julho de 2021, recebeu um aporte de investidores-anjo no montante de R$664.000 mil reais com a meta de ampliar suas operações. Atualmente, seu corpo de escritores conta com mais de 4.000 mil pessoas e mais de 5 mil títulos publicados em todo o Brasil.

__toc__

Histórico
Fundada a partir do ideal de seus criadores de que havia uma demanda reprimida no mercado editorial, criaram, em janeiro de 2020, uma plataforma que disponibilizaria ao escritor publicar seu trabalho de forma muito mais simples, através de um arquivo digital.

Betinho Saad e Rui Kuroki tinham como um enfoque inicial a democratização à publicação e venda de livros, calculando seus valores de custo de acordo com o formato, número de páginas e qualidade do papel. O valor da comissão pelos livros era definida pelos próprios escritores e não calculadas sob percentagens fixas, contratos ou tiragens mínimas, o que ampliou o interesse.

Em 2020, o faturamento da empresa foi de R$ 300 mil e já contava 4.000 mil escritores cadastrados e mais de 5 mil títulos publicados.

Em julho de 2021, recebeu um aporte da Poli Angels, uma associação de investidores-anjo fundada por ex-alunos da Escola Politécnica da USP, que investiu R$ 2,2 milhões em oito startups em 2020. O aporte na Uiclap foi de R$ 664 mil que em tese seriam utilizados para ampliar as suas operações, com a meta de multiplicar o número de livros publicados até o final de 2022. O objetivo era atingir a marca de 23 mil títulos publicados por cerca de 15 mil escritores. Segundo os investidores, o que os atraiu na Uiclap foi o potencial de transformar a lógica do mercado editorial, dando maior protagonismo a novos autores em um setor que apesar de muito fechado, movimentou R$ 5,2 bilhões em 2020.

Empresas fundadas em 2020
Editoras de São Paulo (estado)